Olimpijski športovi su oni športovi koji su bili ili će potvrđeno biti zastupljeni na Olimpijskim igrama (OI) odnosno oni za koje se dodjeljuju medalje na istim. Trenutno 35 športova ima status olimpijskih športova. Na posljednjim zimskim i ljetnim olimpijskim igrama bilo je zastupljeno ukupno 33 športa, a dva nova športa pridodana su za sljedeće ljetne Olimpijske igre. 

Svaki olimpijski šport predstavlja njegova krovna međunarodna športska organizacija (savez ili tijelo), npr. FIFA – nogomet, IHF – rukomet, itd. Športovi su podijeljeni u discipline, a medalje se na Igrama dodjeljuju za svaki pojedini športski događaj, kojih za svaku disciplinu može biti nekoliko. Klasifikacija športova na OI donekle se razlikuje od uobičajene podjele športova.  Neki športovi su po nazivlju Olimpijskog pokreta odnosno Međunarodnog Olimpijskog odbora (MOO) samo športske discipline, zato što su na svjetskoj razini organizirani od strane istog krovnog međunarodnog športskog tijela. Primjer je kategorizacija vodenih (bazenskih) športova (eng. Aquatics) kao jedinstvenog športa podijeljenog na discipline: Plivanje, Vaterpolo, Skokovi u vodu i Sinkronizirano plivanje, iz razloga što sve navedene športove (olimpijski – športske discipline) predstavlja isti krovni međunarodni športski savez (za vodene športove to je FINA). 

Da bi neki šport odnosno športska disciplina bio uvršten u program OI od strane MOO treba biti globalno raširen, za što se kao kriterij uzima broj zemalja koje se međunarodno natječu u pojedinom športu.  

Pored redovnih olimpijskih športova postoje t.zv. 'ispušteni' športovi i demonstrativni športovi. Ispušteni športovi su oni koji su bili u programu nekih od prijašnjig Igara kao redovni, ali su kasnije izostavljeni bilo zbog manjka popularnosti ili nepostojanja odgovarajućeg krovnog međunarodnog športskog regulatornog tijela. Streličarstvo i tenis su primjeri športova koji su bili u programu ranih OI, zatim ispušteni i kasnije opet vraćeni u natjecanje. Demonstrativni športovi se često uključuju u program, najčešće zbog promicanja nekog od lokalno zastupljenih športova u zemlji domaćinu Igara ili zbog promocije i populariziranja nekog od športova. Neki od demonstrativnih športova bili su naknadno uspješno dodani i kao redovni, kao bejzbol i curling.

Ljetni program 

Legenda: 

Broj u svakoj pojedinoj kućici označava broj športskih događaja (setova medalja) za redovne olimpijske športove. "D" označava da je šport bio razmatran kao demonstrativni. Sedam od 26 športova sastoji se od više disciplina. Discipline višedisciplinskih športova prikazane su istom bojom.
     Vodeni (bazenski) športovi 
     Kanu/Kajak 
     Biciklizam 
     Gimnastika 
     Odbojka 
     Športsko jahanje / Konjički športovi**
     Hrvanje**
     Svi ostali, jednodisciplinski športovi

* U stupcu krovno tijelo športa / krovno športsko tijelo navedene su Međunarodne športske organizacije (savezi) kojima MOO priznaje na globalnoj razini vođenje pojedinog od športova po olimpijskoj klasifikaciji; neki od kojih su u uobičajenom poimanju značenja riječi šport (koje se dijelom razlikuje od nazivlja MOO) zapravo skupine zasebnih, iako bliskih, športova. ** Za športsko jahanje i za hrvanje broj događaja izražen je skupno za svaki od športova, a ne pojedinačno za svaku disciplinu.

Zimski program

Izvori

Vanjske poveznice 

Olimpijske igre